Osoby:
 Almon W. Babbitt – mormoński przywódca
 Art Babbitt – amerykański animator
 Benjamin T. Babbitt – amerykański przedsiębiorca i wynalazca
 Bruce Babbitt – amerykański polityk, sekretarz zasobów wewnętrznych USA, gubernator Arizony
 Dina Babbitt – amerykańska artystka pochodzenia czesko-żydowskiego
 George T. Babbitt Jr. – amerykański wojskowy
 Harry Babbitt – amerykański piosenkarz
 Irving Babbitt – amerykański krytyk literacki i myśliciel
 Isaac Babbitt – amerykański wynalazca
 Luke Babbitt – amerykański bejsbolista
 Milton Babbitt – amerykański kompozytor
 Natalie Babbitt – amerykańska pisarka
 Tabitha Babbitt – amerykańska wynalazczyni

Inne:
 Babbit – powieść Sinclaira Lewisa
 Babbit – rodzaj stopu
 Babbit – miasto w Minnesocie
 USS Babbitt – amerykański niszczyciel